Гутс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Гутс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди